Juhan Kukk (1885–1942), estoński polityk
 Mihkel Kukk (ur. 1983), estoński lekkoatleta, oszczepnik